Aonidiella tsugae  — вид полужесткокрылых насекомых-кокцид рода Aonidiella из семейства щитовки (Diaspididae).

Распространение 
Восточная Азия: Тайвань (Tung-pu).

Описание 
 
Мелкие плоские щитовки, форма тела вытянутая (сосковидная); основная окраска темно-коричневая.
Питаются соками таких хвойных растений, как Tsuga chinensis (Сосновые, Pinaceae).
Таксон  включён в состав рода  вместе с таксонами , , , , , , , , , , . Название виду A. tsugae дано по имени кормового растений Тсуга (Tsuga), на котором он был впервые обнаружен.

См. также 
 Acutaspis litorana
 Amonostherium arabicum

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Щитовки
Животные, описанные в 1969 году
Насекомые Азии
Эндемики Тайваня